Het  Benidorm Eiland (Valenciaans: Illa de Benidorm, Spaans: Isla de Benidorm), ook wel het Pauweneiland genoemd, is een eiland tegenover de Spaanse badplaats Benidorm. Het ligt in de Middellandse Zee in de provincie Alicante. Het eiland ligt 3,5 km van de stad. Benidorm Eiland is een natuurreservaat dat per boot vanuit de stad bezocht kan worden.

Benidorm
Spaans eiland in de Middellandse Zee
Geografie van Valencia